Tutor (Romeins recht)
tutor (opvoedkunde)